Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2008 проводился с 10 по 16 ноября 2007 года в городе Калгари (провинция Альберта) на арене Calgary Curling Club. Чемпионат проводился в 45-й раз, в 5-й раз в провинции Альберта и впервые в Калгари.

В чемпионате принимали участие 12 команд (состоящих из двух мужчин и двух женщин; микст; ), представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (9-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Альберта (для команды, которую возглавлял скип Дин Росс, это была 1-я победа в чемпионате), выигравшая в финале у команды, представлявшей провинцию Онтарио (скип Bob Turcotte). Бронзовые медали завоевала команда, представлявшая провинцию Новая Шотландия (скип Peter Burgess).

Формат соревнований 
Турнир состоял из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе все 14 команд в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются 2-я и 3-я команды, а затем победитель полуфинала в финале играет с 1-й командой; проигравший в полуфинале занимает общее 3-е место.

Составы команд

Групповой этап 

  команда, выходящая напрямую в финал плей-офф
  команда, выходящая в полуфинал плей-офф
  команды, выходящие в тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф с 3-го места

Тай-брейк

Плей-офф 

Финал

Итоговая классификация

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars Team)

По лучшим результатам качества бросков (в процентах) на стадии группового этапа на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

 Приз за спортивное мастерство (Sportsmanship Award)

Определяется по результатам голосования кёрлингистов-участников чемпионата.
 Брайан Мики ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2008
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2008
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2008

2007 год в кёрлинге 

Спорт в Канаде в 2007 году 

Чемпионаты Канады по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Калгари
Ноябрь 2007 года